Nadel der Kleopatra steht für:

 Nadel der Kleopatra (London), ägyptischer Obelisk in London
 Nadel der Kleopatra (New York City), ägyptischer Obelisk in New York (City)

Siehe auch:
 Nadeln der Kleopatra